Indonesië
 Santian (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Timor Tengah Selatan in de provincie Oost-Nusa Tenggara
 Santian (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Timor Tengah Selatan in de provincie Oost-Nusa Tenggara

Personen
 Manuel Santián, Spaans speleoloog
 Santiángrot, grot en archeologische vindplaats in Cantabrië (Spanje)